Baden Powell (1796-1860), Brits wiskundige en theoloog
Robert Baden-Powell, de oprichter van scouting
Olave Baden-Powell, zijn vrouw, die ook een grote rol in het ontstaan van scouting speelde
Baden Powell (artiest), de bossa-nova-artiest